Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Czesnokow – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Andriej Czesnokow – rosyjski tenisista
 Jurij Czesnokow – radziecki siatkarz, trener
 Jurij Czesnokow – radziecki piłkarz